Argental est une ancienne commune du département de la Loire, été supprimée en 1837. Son territoire a été partagé entre deux communes limitrophes :
 Bourg-d'Argental, dont le nom a été modifié plus tard en Bourg-Argental
 La Versanne

 Argental est une ancienne entreprise d'orfèvrerie.

Ancienne commune dans la Loire